Кустендорф:
 Дрвенград (Кустендорф) — этнодеревня, построенная режиссёром Эмиром Кустурицей.
 Международный фестиваль кино и музыки «Кустендорф» — ежегодный фестиваль, проходящий с 2008 года в этнодеревне Дрвенград.